Mauvais Sang, un poème d'Arthur Rimbaud inclus dans le recueil Une saison en enfer paru en 1873 ;
 Mauvais Sang, une chanson de Khaled sur son album Khaled, sorti en 1992 ;
Mauvais Sang, un film réalisé par Leos Carax sorti en 1986 ;
Mauvais Sang (),  de la saison 2 la série télévisée X-Files : Aux frontières du réel ;
Batman : Mauvais Sang (Batman: Bad Blood), un vidéofilm d'animation sorti en 2016.